Der DFB-Pokal der Frauen 2000 wurde vom 1. FFC Frankfurt gewonnen. Im Finale setzte man sich mit 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen durch. Kurioserweise kam es in der ersten Runde zum vereinsinternen Duelle zwischen der ersten und zweiten Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam. Die erste Mannschaft gewann deutlich mit 15:0.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern nennen die Tore im Elfmeterschießen. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Qualifikation 

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 22. August 1999.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 26. September 1999.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 28. November 1999.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 12. März 2000.

|}

Finale

Weblinks 
 

1999
Fußballsaison 1999/2000